Нововасилевское — название населённых пунктов на Украине:

 Нововасилевское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Нововасилевское — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.